artes liberales, de Zeven vrije kunsten;
artes mechanicae, de praktische kunsten;
Artés, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona.
Artes (automerk)

Zie ook 
 artEZ, hogeschool voor de kunsten in Oost-Nederland